A 2013–2014-es férfi kosárlabda-bajnokság a  nyolcvankettedik férfi kosárlabda-bajnokság, amely 2013. október 4-én vette kezdetét. A lebonyolítás minimális változtatáson esett át: az alapszakaszban tizenkét csapat állt rajthoz (a Szolnoki Olaj az ABA Ligában szerepelt), amelyek körmérkőzéses rendszerben játszottak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon.

Ezután középszakasz következik, amelynek felsőházában az első 5 (kiegészülve a Szolnoki Olaj KK csapatával) oda-visszavágó alapon játszik egymással. Az alapszakaszbeli eredményeket nem viszik magukkal, az Olaj és az alapszakaszgyőztes 3, az alapszakasz 2–3. helyezettje 2, a 4–5. helyezett 1 pontot kap. Az alsóházi középszakaszban az alapszakasz-eredményeket viszik tovább, és két kört játszik egymással a 7 csapat.

Ezután az 1–8. helyezettek (a felsőházi középszakasz 6 csapata és az alsóházi középszakasz két legjobbja) párharconként három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszás során döntik el a négy közé jutás, majd az elődöntők és a döntő sorsát. Az alsóház utolsó két helyezettje a kiesés elkerüléséért oda-visszavágó alapon játszik.

Csapatok

Változások az előző idényhez képest 
Feljutott a másodosztályból
 Kecskeméti TE-Duna Aszfalt 
Kiesett a másodosztályba
 Factum Sport Debrecen

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Középszakasz

1–6. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség BP: Bónuszpont K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

7–13. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1–8. helyért

12–13. helyért
Zalakerámia-ZTE KK – Marso-Nyíregyháza KK 2–0

Díjak

Források 

 Hivatalos oldal

Kosárlabda-bajnokság évei
Magyarbajnoksagferfi
2014 a kosárlabdában